Ueneg (o Weneg) può riferirsi a:
 Ueneg – faraone egizio della II dinastia;
 Ueneg – divinità egizia, figlio di Ra.